Con Opiano puede aludirse a un mismo autor, o bien a dos diferentes:

Opiano de Anazarba, poeta griego autor de la Haliéutica.
Opiano de Apamea, poeta griego autor de la Cinegética, algo posterior.

Referencias